Hernández hace referencia a varios artículos:

Antroponimia
 Hernández (apellido).

Toponimia

Localidades 
Argentina
 Hernández (Entre Ríos), provincia de Entre Ríos.
España
 Los Hernández (Almería), provincia de Almería.
 Los Hernández (Murcia), Región de Murcia.